Tabacal puede referirse a:

 Tabacal Agroindustria
 Hipólito Yrigoyen (Salta)
 El Tabacal

 Laguna de Tabacal